Доровское — название населённых пунктов:

Россия 
 Доровское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Доровское — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Доровское — посёлок в Пушкинском районе Московской области.